Mabini hace referencia a:

Personajes 
 Apolinario Mabini  (1864-1903) llamado El sublime paralítico es recordado como uno de los próceres de la revolución filipina.

Navíos 
 BRP Apolinario Mabini (PS-36), buque de guerra filipino.

Localidades

Municipio de Mabini, en la Provincia de Batangas.
 Municipio de Mabini, en la Provincia de Bohol.
 Municipio de Mabini, en la provincia de Valle de Compostela.
 Municipio de Mabini, en la Provincia de Pangasinán.